Иван Васильевич Маслов:
 Маслов, Иван Васильевич (1912—1963) — сержант, Герой Советского Союза.
 Маслов, Иван Васильевич (1920—2011) — военный лётчик, Герой Советского Союза.